Antímac de Claros, poeta grec 
 Antímac de Teos, poeta èpic
 Antímac d'Heliòpolis, poeta grecoegipci